Gräsören (Gräsör, Gräsörarna) kan syfta på följande platser:

Estland 

 Gräsören, Harjumaa,

Finland 

 Gräsören, Pedersöre, Österbotten, 
 Gräsören, Nykarleby, Österbotten, 
 Gräsören, Malax, Österbotten, 
 Gräsören, Kristinestad, Österbotten, 
 Gräsören, Sastmola, Satakunta,  (34 ha)
 Gräsören (vid Mossala, Houtskär), Åboland,  (4 ha)
 Gräsören (vid Kittuis, Houtskär), Åboland,  (1 ha)
 Gräsören, Korpo, Åboland,  (4 ha)
 Gräsören, Nagu, Åboland, 
 Gräsören, Salo, Egentliga Finland, 
 Gräsören, Kyrkslätt, Nyland, 
 Gräsören, Sibbo, Nyland,  (2 ha)
 Gräsören, Borgå, Nyland,  (1 ha)
 Gräsören, Pernå, Nyland, 
 Gräsören, Lovisa, Nyland,

Åland 

 Gräsören (Kökar, Åland),  (5 ha)
 Gräsören (Kumlinge, Åland),  (6 ha)
 Gräsören (Lappo, Brändö, Åland),  (5 ha)
 Gräsören (Vårdö, Åland),  (3 ha)
 Gräsören (Asterholma, Brändö, Åland),  (7 ha)

Se även
Gräsörarna
Gräsö (olika betydelser)